Szabados ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Szabados (* 1947), deutsche Kommunalpolitikerin (Halle/Saale) (SPD)
 Eugenio Szabados (1898–1974), italienischer Schachspieler
 György Szabados (1939–2011), ungarischer Arzt und Jazzmusiker
 László Szabados (1911–1997), ungarischer Schwimmer
 Miklós Szabados (1912–1962), ungarischer Tischtennisspieler
 Shannon Szabados (* 1986), kanadische Eishockeytorhüterin

Siehe auch:
 Sabados